La vispa Teresa è un personaggio di filastrocche, storielle e fumetti, creato da Luigi Sailer come protagonista de La farfalletta, poesia presente nella raccolta per bambini L'arpa della fanciullezza (1865).

 La vispa Teresa (Sailer), poesia di Luigi Sailer (1865)
 La vispa Teresa (Trilussa), poesia di Trilussa (1917), continuazione ironica del componimento di Sailer
La vispa Teresa, film diretto da Roberto Rossellini (1939)
La vispa Teresa, film diretto da Mario Mattoli (1943)
La Vispa Teresa, rivista pubblicata in Italia